Стра́тфорд, Стрэ́тфорд () — топоним и название английского происхождения.

Известные значения:

Австралия

Великобритания 
 Стратфорд-апон-Эйвон — город в графстве Уорикшир, родина Уильяма Шекспира.
 
 Стратфорд-он-Эйвон (район) — район Уорикшира.
 Стратфорд (Лондон) — район Лондона, место проведения летних Олимпийских игр 2012 года.
 Стратфорд (станция)
  — станция в Стратфорде
  (историческое название — Стратфорд-атте-Боу)

Ирландия 
 Стратфорд-на-Слейни

Канада 
 
 Стратфорд (Онтарио)
 Стратфордский муниципальный аэропорт
 
 
  — частная школа с совместным обучением в Ванкувере (штат Британская Колумбия, Канада).

Новая Зеландия

США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Стратфорд (Техас)
 
  — родина генерала армии КША Роберта Эдварда Ли.
  — район в округе Фэрфилд.

Филиппины 
  () — небоскрёб, планируемый к постройке в Макати.

См. также 
 Стретфорд () — город в муниципальном районе Траффорд, графство Большой Манчестер, Англия.
 Стретфорд Энд () — трибуна футбольного стадиона английского клуба «Манчестер Юнайтед».
 Каннинг, Стрэтфорд, 1-й виконт Стрэтфорд де Рэдклиф — британский дипломат и политик.
 Stratfor () — американская частная разведывательно-аналитическая компания.